Христо Николов Троянов-Боянин е български майстор-строител, представител на Брациговската архитектурно-строителна школа.

Биография 
Христо Боянин е роден през 1798 година в Брацигово. Той е син на първомайстора Никола Троянов преселил се в Брацигово няколко години преди това от югозападното македонско село Слимница.

Майстор Христо е строил големия мост на река Вардар при Солун, за което султанът го наградил с грамота и орден. Около 1840 г. станал кмет на Брацигово.

Заедно с Дамян Попов-Петковичин изграждат през 1860 г. храма „Свети Архангел Михаил“ в Татар Пазарджик. Храмът е трикорабна базилика, разделена с два реда колони. Отгоре колоните завършват с капители, украсени с растителни орнаменти.

Майстор Христо Боянин умира през 1875 година. Неговото дело е продължено от синовете му.

Родословие

Творчество 
Известни обекти, построени от майстор Христо Боянин:
 Мостът на река Вардар при Солун
 Църквата „Свети Архангел Михаил“ в Пазарджик (1860)

Бележки 

Представители на Брациговската архитектурно-строителна школа
Български творци от Македония
По произход от Слимница
Родени в Брацигово
Починали в Брацигово